Суский () — фамилия; имеет женскую форму Суская.
 Суский, Августин (1907—1942) — польский поэт, общественный деятель, педагог.
 Суский, Мариан (1905—1993) — польский учёный и фехтовальщик, призёр Олимпийских игр и чемпионата мира.
 См. также 
 Суск